Kristijan Sabolović (Zagreb, 23 siječnja, 1998.) hrvatski je nogometaš, trenutno igra za hrvatski klub iz Zagreba, NK Špansko, te igra na poziciji desnog beka.

Klupska karijera 
Sabolović karijeru započinje u NK Zagrebu, sa 14 godina odlazi u NK Trnje, te se nakon godinu dana provedenih u NK Trnju vraća u NK Zagreb nakon čega ga GNK Dinamo 2012 godine dovodi u svoju mlađu selekciju. 

Bio je član Dinamove U15 generacije koja je 2013 godine osvojila Nike Premier Cup u Manchesteru pobijedivši Milan u finalu. osim U15 selekcije za dinamo je nastupio i u selekcijama U17 i U19 nakon čega ga NK Osijek 2017 godine dovodi u svoje redove. U Osijeku je bio Član U19 ekipe te njihove druge ekipe. No nakon dugog sjedenja na klupi ide u potragu za novjm klubom te tako na zimu 2018 odlazi u NK Kustošiju čiji je član bio sve do ljeta 2019 dok ga nije doveo NK Špansko.

Reprezentativna karijera 
Za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju je igrao u mlađim selekcijama U15, U16, U17 i U18.

 Debi za U15 reprezentaciju hrvatske - 1 svibanj, 2013
 Debi za U16 reprezentaciju hrvatske - 22 kolovoz, 2013
 Debi za U17 reprezentaciju hrvatske - 27 kolovoz, 2013

 Debi za U18 reprezentaciju hrvatske - 12 kolovoz, 2015

Za hrvatske mlađe selekcije ukupno je odigrao 14 utakmica te zabio 2 gola. Oba gola zabio je u U15 selekciji u prijateljskim utakmicama protiv Norveške i Crne Gore

Izvori 
https://www.transfermarkt.com/kristijan-sabolovic/profil/spieler/324876

https://hns-cff.hr/players/127440/kristijan-sabolovic/